Гнеды́х — фамилия.

Известные носители 
 Гнедых, Александр Викторович (род. 1965) — глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области (2013—2017).
 Гнедых, Владимир Васильевич (род. 1921) — советский дипломат.
 Гнедых, Николай Петрович (1948—2020) — советский и российский скульптор, заслуженный художник России (2001).